Vlakfontein bezeichnet:

in Südafrika
 die ehemalige Farm Vlakfontein, aus der die so kurzzeitig benannte Ortschaft Mamelodi entstand
 Vlakfontein (Mpumalanga), einer kleinen Siedlung nördlich von Machadodorp in der Provinz Mpumalanga
 die Vlakfontein-Schlacht vom 3. Juli 1901 im Zweiten Burenkrieg
 die Vlakfontein City Council Band, eine Jazz-Band unter zeitweiliger Beteiligung von Julian Bahula
 das Vlakfontein Canal System, ein 37 Kilometer langes Wasserversorgungssystem des Grootdraai Dam bei Standerton.